She Used to Be Mine – singolo di Brooks & Dunn del 1993
 She Used to Be Mine – singolo degli Spin Doctors del 1996
 She Used to Be Mine – singolo di Sara Bareilles del 2015